

События 
 Под властью Византии в Италии остались Романия, Рим, берег от Римины до Анконы и южная оконечность Италии.
 573 — ок.575 — Префект Рима Григорий.
 573/4 — Начало набегов аваров на Византию.

Родились 
 Цзин-ди (Северная Чжоу), император Северной Чжоу.

Скончались 
 Брендан Биррский, игумен Биррский.
 Ваефар, герцог Алеманнии.
 Гвенддолеу ап Кейдио, король Северного Солуэя.
 Евфроний Турский, епископ Тура.
 Кабус ибн аль-Мунзир, царь (малик) государства Лахмидов.
 Лиува I, король вестготов.
 Нарсес, полководец и влиятельный придворный Восточной Римской империи.
 Никита Лионский, епископ Лиона.
 Патерн Авраншский, епископ Авранша.

См. также